Neira de Rey (en gallego Neira de Rei) puede referirse a:

San Martín de Neira de Rey, parroquia del municipio de Baralla.
San Miguel de Neira de Rey, parroquia del municipio de Baralla.